Grillo Parlante – personaggio del libro Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi
 Grillo Parlante – personaggio Disney del film Pinocchio, basato sull'omonimo personaggio di Collodi
 Grillo Parlante – gioco elettronico